Бернар Дарниш (; ) — французский автогонщик. Выступал в составе Alpine-Renault в чемпионате мира по рали 1973 года, когда команда стала первым победителем в зачёте марок, также стартовал за этот коллектив во время его победы в проходившем ранее международном чемпионате по ралли для производителей 1971 года. Двукратный чемпион Европы по ралли (1976 и 1977 годов), трёхкратный чемпион Франции по ралли (1972, 1976 и 1978 годов). Двукратный победитель гонки 24 часа Ле-Мана в своём классе.

Карьера 
Участвовал в первом чемпионате мира по ралли в 1973 году, выиграл Ралли Марокко и был вторым на Ралли Австрии. До конца 1970-х он оставался одним из ведущих гонщиков чемпионата. Занял третье место в личном зачёте в первом Кубке ФИА по ралли 1977 года. Победитель семи гонок в чемпионате мира по ралли, 23 гонок в чемпионате Европы по ралли и более чем сорока в национальных раллийных гонках.

Достижения

Титулы 
 Чемпион Франции по ралли 1972, 1976, 1977 годов
 Чемпион Европы по ралли 1976 и 1977 годов

Победы в чемпионате мира по ралли

Победы в чемпионате Европы по ралли

Результаты

Чемпионат мира по ралли 
Кроме приведенных в таблице результатов Дарниш принял участие в Ралли Корсики 1982, 1985 и 1987 годов, Ралли Монте-Карло 1987 (на всех этих этапах он не добрался до финиша).

Кубок FIA для ралли-пилотов

24 часа Ле-Мана 

Раллисты Франции
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Франции